Krasnojarskij
Krasnojarskij kraj
Krasnojarskij rajon

Pagine correlate 

Krasnyj Jar 
Krasnojarsk (disambigua)